Національна ліга В 1975—1976 — 29-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Цуг.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінальний раунд

Втішний раунд

Джерела 
 Сезон 1976    

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
1975 у швейцарському спорті
1976 у швейцарському спорті